

Свонтон — місто, штат Вермонт
 Свонтон — селище, штат Небраска
 Свонтон — селище, штат Огайо
 Свонтон — селище, штат Вермонт
 Свонтон — переписна місцевість, штат Меріленд